Melong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Melong, administrativ by, Jawa Barat,

Kamerun 

 Melong (ort i Kamerun), Kustregionen, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar